Dalok
 Fade to Black, Metallica-dal
Filmek
 Fade to Black, 1980-ben bemutatott horrorfilm
 Fade to Black, Jay-Z életéből készült dokumentumfilm